Şiştarovăţ (mađarski: Sistaróci-patak ili Sistaroveci-patak) je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Mureș, pritoka je rijeke Moriš. 

Protječe kroz istoimeno selo Şiştarovăţ.

Rijeke Rumunjske